

Коссют — місто, штат Вісконсин
 Коссют — селище, штат Міссісіпі